

Geografia 
Canada
 Amesbury – comunità non incorporata dell'Alberta
 Amesbury – quartiere di Toronto
Regno Unito
 Amesbury – città dell'Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Amesbury – città del Massachusetts
 Amesbury – census-designated place comprendente l'omonima città del Massachusetts

Persone 
 Alexia Amesbury – politica seicellese
 Barbra Amesbury – filantropa e cantautrice canadese
 Charles Dundas, primo barone Amesbury – politico britannico
 Charlie Amesbury – rugbista inglese
 Mike Amesbury – politico britannico

Altro 
 Abbazia di Amesbury – abbazia di Amesbury, in Inghilterra
 Amesbury School – scuola del Surrey
 Amesbury Town F.C. – federazione calcistica inglese di Amesbury
 Arciere di Amesbury – resti umani
 USS Amesbury – cacciatorpediniere della United States Navy